Джабаль:

 Джабаль Абу Кубейс — одна из гор находящихся в непосредственной близости к востоку от Каабы в Мекке.
 Джабаль Кавр — вторая по высоте точка Омана, расположенная в горной системе Джабаль аль-Ахдар.
 Джабаль Эн-Наби-Шуайб — гора пророка Шуайба в Йеменских горах, высочайшая гора на Аравийском полуострове, находится в Йемене
 Джабаль аль-Ахдар — горная система в Омане.
 Джабаль аль-Друз — автономное государство во времена французского мандата в Сирии в 1921—1936 и 1939—1944 годах